Marcillé ist der Name von

 Marcillé-La-Ville, französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Marcillé-Raoul, französische Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Marcillé-Robert, französische Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine